La réparabilité est le caractère d’un produit qui se répare relativement aisément et, de ce fait, est moins susceptible de devoir être remplacé en cas de panne. Les objets concernés peuvent être des appareils ou équipements mécaniques, électriques et électroniques domestiques. Ils incluent le petit électroménager (aspirateurs, cafetières, fers à repasser, micro-ondes, etc.), le gros électroménager (réfrigérateurs, machines à laver...), les appareils de bricolage ou de jardinage, les téléphones mobiles ou fixes, les appareils d'éclairage, etc.

Facteurs de réparabilité 
Les facteurs influençant le degré de réparabilité d'un appareil font l'objet de débats publics et de recommandations, généralement en lien avec l'obsolescence programmée ou obsolescence organisée. Ainsi, dans son avis du 17/10/2013, le Comité économique et social européen « recommande aux entreprises de faciliter les réparations de leurs produits ».

Avantages 
La réparabilité est un moyen efficace de lutter contre l’obsolescence programmée. Elle nécessite une implication dès la conception d’un produit, avec l'écoconception, pour s’assurer de la facilité du démontage total et du remontage sans difficulté, et de la possibilité d’intervenir sur de plus petits sous-ensembles en vue de limiter le coût des pièces éventuellement à remplacer.

L'allongement de la durée de vie des produits par la réparabilité est l'une des pistes visant à promouvoir une consommation plus durable. Il faut cependant une approche particulière adaptée à chaque catégorie de biens. Il faut aussi poursuivre les travaux sur l'analyse environnementale et son interprétation ainsi que la mise en place de méthodologies pour estimer les durées de vie puis la durabilité. L'ADEME a analysé les enjeux des parties prenantes et propose des pistes d'action.

Une entreprise qui s'engage dans une politique de réparabilité de ses produits peut espérer conserver ses clients, ainsi que l'estime Alain Pautrot, directeur de la satisfaction client et de l'après-vente d'un groupe de petit électroménager : « Chaque produit réparé c'est une vente qui ne va pas chez nos concurrents ». Cette démarche de développement durable peut donner une image positive à l'entreprise.

Une meilleure disponibilité et une baisse des prix des pièces détachées vont dans le sens d'une plus grande réparabilité des biens. Cependant, cette démarche doit être envisagée en parallèle avec la possibilité d’étendre les durées de garantie.

Difficultés liées à la réparabilité 
Le secteur de la réparation est en difficulté : l'activité est en baisse en raison du coût de réparation trop élevé par rapport au prix du produit neuf ; en outre le secteur est très concurrentiel et souffre d'un déficit d'image. Pour surmonter ces difficultés, il faudrait faciliter le recours à la réparation et réduire son coût, en plus d'accroître la visibilité auprès des consommateurs.

Ainsi, lorsqu'on s'engage dans une démarche de réparabilité, il faut entreposer et gérer toutes les pièces détachées techniques des appareils, les rendre accessibles même après la fin de la période de garantie, mettre en place un réseau de réparateurs professionnels agréés, et s'assurer que les prix de réparation ne dépassent pas un certain pourcentage du prix de vente, comme le montre l'expérience du groupe SEB.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Pièce de rechange

Articles de presse 
 Natura sciences - Obsolescence programmée, réparabilité et consommateurs - 19 juin 2012
 Le Parisien - SEB c'est bien... pour réparer ses appareils - 19 janvier 2016
 Le Bien public - Selongey : les produits Seb sont des champions de la réparabilité - 19 mars 2016
 e-RSE.net - Peut-on Rendre nos Objets plus Durables grâce à la Réparabilité ? - 5 avril 2016
 Frandfroid - Le LG G3 se fait démonter mais pas sa note de réparabilité : 8/10 - 2 juin 2014
 Europe 1 - Gare aux extensions de garantie superflues - 4 mai 2016

Articles de recherche universitaire 
 Dans le domaine médical : http://www.em-consulte.com/en/article/142922
 Dans le domaine de la recherche scientifique : http://www.theses.fr/2010AIX20682

Ouvrages / Articles de revues 
 Dans le domaine de l’écologie politique : https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RJE_153_0404&DocId=441433&hits=770+
 Dans le domaine de la comptabilité : https://www.cairn.info/load_pdf.php?download=1&ID_ARTICLE=CCA_011_0062

Études d’organisations publiques et associatives 
 LNE (laboratoire national de métrologie et d’essais) pour le ministère de l’Écologie : https://www.lne.fr/publications/guides-documents-techniques/rapport-etude-duree-vie-produits-lne-juin-2014.pdf

Maintenance (science)
Développement durable
Consommation
Recyclage